Бродуотер () — один из округов штата Монтана, США. Административный центр — город Таунсенд.

История 
Через территорию современного округа проходили участники известной экспедиции Льюиса и Кларка. В 1864 году в горах Биг-Белт было найдено золото, привлёкшее в данную местность старателей. В 1881 году через Таунсенд была построена Северная Тихоокеанская железная дорога.

География 
Расположен в западной части штата. Площадь округа составляет 3209 км², из которых 3084,7 км² — суша, а 124,3 км² — внутренние воды. Восточная и северная границы Бродуотера проходит примерно по горному хребту Биг-Белт, западная — по хребту Элкхорн, а южная — по холмам Хорсшу. На территории округа находится водохранилище Каньон-Ферри, которое является третьим по величине водоёмом Монтаны. Вода озера активно используется для орошения близлежащих полей, а также привлекает сюда отдыхающих.

На территории округа находится национальный лес Хелена.

Население 
По данным переписи 2010 года население округа составляет 5612 человек. По данным прошлой переписи 2000 года оно насчитывало 4385 человек. На 2000 год расовый состав был следующим: белые — 97,04 %; коренные американцы — 1,16 %; афроамериканцы — 0,27 % и азиаты — 0,11 %. Большая часть населения имеет немецкое, английское, ирландское и норвежское происхождение. 98,0 % населения считают родным языком английский и 1,3 % — немецкий.

Доля лиц в возрасте младше 18 лет — 25,20 %; лиц старше 65 лет — 16,40 %. Средний возраст населения — 41 год. На каждые 100 женщин приходится в среднем 104 мужчины.

Примечания 

Округа Монтаны